Puyol puede referirse a:
Personas
 Andrés Felipe Puyol (1876-1937), médico, político y escritor uruguayo.
 Carles Puyol (1978 -), exfutbolista español.
 Dimas de Andrés Puyol (1985 -), empresario español.
 Pablo Puyol (1975 -), actor, bailarín y cantante español.
Geografía
 Puyol-Cazalet, localidad francesa en el departamento de Landas.